

Geografia 
Carmona (Espanha) — município espanhol da província de Sevilha
Taifa de Carmona — antigo reino de taifa muçulmano com sede na cidade anterior
Uíge — cidade angolana chamada Carmona no período colonial

Pessoas
António Carmona Rodrigues (n. 1956) – antigo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sobrinho-neto do seguinte
Óscar Carmona (1869–1951) — antigo Presidente da República Portuguesa, em honra do qual foi dado o nome à cidade anterior
Pedro Carmona (n. 1941) — empresário e político da Venezuela

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos